Manton steht für:
 Manton (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Manton ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Manton (Northern Territory)

im Vereinigten Königreich:
 Manton (North Lincolnshire)
 Manton (Nottinghamshire)
 Manton (Rutland)
 Manton (Wiltshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Manton (Kalifornien)
 Manton (Kentucky)
 Manton (Michigan)
 Manton (Rhode Island)